Agilisaurus (Agilis, Latein für ein agiles bipedes Tier) ist ein ornithopoder Dinosaurier, dessen fossile Überreste 1984 beim Bau der Fundamente des Zigong Museums gefunden wurden. Sie bestehen aus einem Schädel und einem fast vollständig erhaltenen Skelett. Es ist eines der am vollständigsten erhaltenen Skelette kleiner Ornithopoden.

Einzige gültige Art ist Agilisaurus louderbacki. Das Art-Epitheton wurde zu Ehren des amerikanischen Geologen George D. Louderback vergeben, der als erster Wissenschaftler 1915 im Sichuan-Becken nach Dinosauriern suchte. Hexinlusaurus multidens wurde zeitweise als zweite Art (A.multidens) der Gattung zugeordnet.

Merkmale 
Agilisaurus wurde etwa 1,2 Meter lang und wog wahrscheinlich 40 kg. Der Schädel war kurz und hoch, die Augen waren groß.

Das Maul war mit blattartigen, gesägten Zähnen besetzt. Fünf Zähne saßen auf dem Prämaxillare, 14 auf jedem Maxillare und 20 auf jedem Dentale. Die Prämaxillarzähne waren spitz und vergrößert. Die Spitzen der Zähne auf Maxillare und Dentale waren dreieckig oder rhombisch.

Agilisaurus hatte 9 Hals-, 15 Rumpf-, 5 Kreuzbein- und 44 Schwanzwirbel.
Hals und Rumpf waren kurz, der Schwanz lang und machte mehr als die Hälfte der Körperlänge aus. Der Fuß hat die Phalangenformel 2.3.4.5.0.

Systematik 
Agilisaurus wurde ursprünglich den Fabrosauridae zugeordnet, einem Taxon, das heute nicht mehr als gültig angesehen wird. Dann galt er, wie in folgendem Kladogramm deutlich wird, als der am meisten basal stehende Euornithopode.

In einer neueren Studie steht er außerhalb der Cerapoda und gehört damit auch nicht mehr zu den Ornithopoda.
Die neue systematische Stellung zeigt folgendes Kladogramm:

Literatur 
 David B. Norman: Basal Iguanodontia. In: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. 2. Ausgabe. University of California Press, Berkeley CA u. a. 2004, ISBN 0-520-24209-2, S. 413–437.

Einzelnachweise

Weblinks 

Ornithischia
Vogelbeckensaurier